
Molekulska formula -{C27H29NO11}- se može odnositi na:

 Doksorubicin
 Epirubicin